Commodité peut prendre plusieurs sens souvent désuets dans la langue française. Au singulier par exemple, une commodité simplifie la vie et le mot est plutôt remplacé par confort dans le langage courant. L'adjectif commode ayant la même racine est lui plutôt remplacé par pratique. Au pluriel, le sens est en général plus moderne. Les commodités indiquent les magasins ou services comme les transports en commun, plutôt associés à la proximité d'un lieu d'habitation, d'un hôtel, d'une résidence. Le Wiktionnaire sur commodité propose quelques exemples d'usage.

Usages du mot « commodité » 
 Une commodité (de l'anglais commodity), en économie, un produit standardisé aux qualités parfaitement définies et connues des acheteurs
 Les Commodités, les toilettes.